Nicolette – variante francese e inglese del nome proprio di persona italiano femminile Nicoletta
Nicolette – album di Nicolette Larson del 1978
Nicolette – cantante britannica
Nicolette: A Tale of Old Provence – romanzo di Emma Orczy del 1922